Барбье () — французская фамилия, в переводе означающая «Парикмахер».

Известные носители

А, Б 
 ; 1765—1825) — французский библиограф.
 Барбье, Рене (1891—1966) — французский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.

Ж 
 Барбье-Вальбонн, Жак-Люк (1769—1860) — французский художник.
 Барбье, Жан-Франсуа Терез (1754—1828) — французский генерал, участник революционных и наполеоновских войн.
 Барбье, Жорж (1882—1932) — французский художник и иллюстратор, иногда подписывался псевдонимом Эдвард В. Ларри.
 Барбье, Жорж Эмиль (1844—1895) — французский и шотландский шахматист, шахматный композитор и журналист.

К — П 
 Барбье, Клаус (1913—1991) — немецкий военный преступник, «палач Лиона».
 Барбье, Линдси (род. 1965) — американская гребчиха.
 Барбье, Огюст (1805—1882) — французский поэт, драматург, принадлежавший к романтической школе.
 Барбье, Поль-Жюль (1825—1901) — французский драматург.

Ф 
 Барбье, Филипп Антуан (:fr:Philippe Barbier; 1848—1922) — французский химик-органик.
 Барбье, Франсуа Жан — французский летописец, сторонник Реформации.

Ш, Э 
 Барбье, Шарль (1767—1841) — французский военнослужащий, криптограф, изобретатель так называемой «ночной азбуки».
 Барбье, Эмиль (1902—?) — бельгийский фехтовальщик, чемпион мира.

Топонимы 
 Барбье — кратер на обратной стороне Луны.

Примечания